Enea ist 
 die italienische Schreibweise des männlichen Vornamens Aeneas
 eine altnordische Bezeichnung für den europäischen Kontinent Aening

Enea oder ENEA steht außerdem für
 Enea AB, ein schwedisches Softwareunternehmen
 Enea S.A., ein polnisches Energieversorgungsunternehmen
 Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, die nationale italienische Energie- und Umweltagentur

Enea ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Enea (* 1965), US-amerikanischer Musiker und Songwriter
 Horace Enea (1941–2009), US-amerikanischer Informatiker

Siehe auch:
 Enea Baummuseum